A 24 131-es számú mellékút egy közel hat kilométeres hosszúságú, öt számjegyű mellékút Heves megyében, a Mátraalján.

Nyomvonala 

A 2416-os útból ágazik ki, annak 20+100-as kilométerszelvénye közelében, dél felé, Kisnána központjában. Három kilométer után lép át Vécsre, a település lakott területét nem sokkal az ötödik kilométere előtt éri el. A 24 132-es útba torkollva ér véget, annak körülbelül 4+450-es kilométerszelvényénél.

Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 5,660 kilométer.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 6.

Jegyzetek 

24131